Le pont Saint-Michel peut désigner plusieurs ponts célèbres dont voici une liste non-exhaustive :

Le pont Saint-Michel de Gand, dans la province de Flandre-Orientale.

Le pont Saint-Michel du 4 arrondissement de Paris
 Le pont Saint-Michel de Toulouse (Haute-Garonne)
 Le pont Saint-Michel de Gaillac (Tarn)
 Le pont Saint-Michel de Chambord (Loir-et-Cher)

Homonymie de monument